Szwajcaria:
 Bevers – dawna nazwa gminy Bever

Osoby:
 Cees Bevers – niderlandzki polityk
 Lennart Bevers – niemiecki siatkarz

Zobacz też:
 Beevers
 Bever